Więź (Вензь, Связь) – различные значения.

 Więź – ежеквартальный общественно-культурный журнал, издаваемый в Польше с 1958 года;
 Więź – издательство в Польше.